Приули — фамилия.

Известные носители:
 Приули, Джироламо
 Приули, Лоренцо